«Anywhere»() — сингл британской певицы Риты Оры, выпущенный 20 октября 2017 года как второй сингл с ее второго студийного альбома, Phoenix. Сингл был избран треком недели газетой The Guardian. Кроме того, он достиг первой десятки в пятнадцати странах, включая Великобританию, где он занял 2-ю строчку.

История создания 
По словам Оры, история этой песни началась с сингла Авичи «Lonely Together». В записи сингла принимали участие Али Тампоси, Эндрю Ватт, Брайан Ли, Алессо, Николас Гейл и Сэр Нолан в начале 2017 года. Он был вдохновлен желанием Оры отправиться в поездку со своими друзьями.

13 октября 2017 года была опубликована обложка сингла в Instagram-аккаунте Оры. Он был выпущен лейблом Atlantic Records в качестве второго сингла альбома 20 октября 2017 года. В тот же день Рита появилась на радио-шоу Radio 1 Breakfast в качестве ведущего вместе с Ником Гримшоу, где и состоялась премьера сингла. Ремиксы песни R3hab и Willy William были выпущены 24 ноября 2017 года. На следующий день сингл был раскручен с помощью Snapchat.

Критика 
Сингл был избран газетой The Guardian в качестве трека недели. Сара Грант из журнала Rolling Stone выразила мнение, что в отличие от сингла «Lonely Together» песня звучит освежающе. Критик из The Observer написал, задумчивая, сбалансированная и броская, Рита Ора продолжает свое возрождение с этого деликатного фейерверка. Джон Али из журнала Billboard назвал сингл лучшим в карьере Оры, отметив, что она наконец-то нашла свою нишу в поп-музыке и на танцполе.

Музыкальный клип 
Съемки клипа прошли в Нью-Йорке 5 октября 2017 года. Режиссером клипа стал Деклан Уайтблум. Одна из сцен показывает, как Ора танцует в ресторане, который оставался открытым, пока снимался клип. В клипе Рита танцует и поет в разных образах и в разных местах Нью-Йорка. Премьера клипа состоялась на YouTube в 12:00 по Гринвичу 20 октября 2017 года. Он набрал более 300 миллионов просмотров.

Трек-лист 
 Digital download
 "Anywhere" – 3:35

 Digital download (R3hab Remix)
 "Anywhere" (R3hab Remix) – 2:54

 Digital download (Willy William Remix)
 "Anywhere" (Willy William Remix) – 3:33

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

Примечания 

Синглы 2017 года
Песни 2017 года
Песни Риты Оры
Синглы, возглавлявшие хит-парад Польши
Синглы, возглавлявшие хит-парад Шотландии
Данс-поп-песни
Электропоп-песни